Impanatura indica
impanatura in meccanica
impanatura in cucina

Altri progetti